Numele de Tratatul de la Berlin se referă la mai multe tratate:

 Tratatul de la Berlin (1715)
Tratatul de la Berlin (1732)
Tratatul de la Berlin (1742)
 Tratatul de la Berlin (1878)
 Tratatul de la Berlin (1885)
 Tratatul de la Berlin (1889) 
 Tratatul de la Berlin (1899)
 Tratatul de la Berlin (1921) 
 Tratatul de la Berlin (1926)